Marienburg (château fort de Marie en allemand)

 Château de Marienburg (Hanovre), un château fort de la Maison de Hanovre du , de la région de Hanovre, en Basse-Saxe en Allemagne 
 Forteresse teutonique de Marienbourg, forteresse du  de l'Ordre Teutonique, de Malbork en Pologne
 Nouveau château de Marienburg, château du , d'Alūksne en Lettonie
 Nom allemand de Mariembourg, en Belgique.